È la prima edizione del torneo, che si è conclusa con la vittoria di Sebastián Báez che ha battuto Francisco Cerúndolo con il punteggio di 6–3, 65–7, 7–65.

Teste di serie 

  Federico Coria (quarti di finale)
  Andrej Martin (semifinale)
  Pedro Sousa (ritirato)
  Hugo Dellien (quarti di finale)

  Daniel Elahi Galán (secondo turno)
  Thiago Seyboth Wild (quarti di finale)
  Facundo Bagnis (primo turno)
  Daniel Altmaier (quarti di finale)

Alternate 

  Camilo Ugo Carabelli (primo turno)

Qualificati 

  Hernan Casanova (secondo turno)
  Carlos Gómez-Herrera (primo turno)

  Vitaliy Sachko (primo turno)
  Thiago Agustín Tirante (primo turno)

Wildcard 

  Nicolás Álvarez (primo turno)
  Nicolás Jarry (secondo turno)

  Gonzalo Lama (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Challenger Concepción 2021